

В этой статье перечислены составы национальных футбольных сборных на Кубок Азии 2019 года в Объединённых Арабских Эмиратах, проходящий в период с 5 января по 1 февраля.

Окончательные заявки команд должны включать в себя от 18 до 23 игроков (3 из которых — вратари), и быть представлены до крайнего срока, установленного АФК — не позднее, чем за 10 дней до стартового матча. Замена травмированных игроков разрешается за 6 часов до начала первой игры сборной на турнире.

Информация о клубах и возрасте футболистов указаны по состоянию на день начала турнира.

Группа A

Бахрейн 
Окончательный состав.

Индия 
Окончательный состав.

ОАЭ 
Окончательный состав. 25 декабря 2018 года  из-за травмы был заменен на . 31 декабря 2018 года из-за травмы Райан Яслам был заменен на .

Группа B

Австралия 
Окончательный состав. 24 декабря вместо травмированного Аарона Муя в заявку был включен Джеймс Джегго. 2 января вместо травмированного Мартина Бойла в заявку был включен Апостолос Янну.

Палестина 
Окончательный состав.

Группа C

Филиппины 
Окончательный состав. 6 января 2019 года вместо  в заявку был включён .

Республика Корея 
Окончательный состав. 6 января 2019 года вместо травмированного На Сан Хо в заявку был включён Ли Сын У

Китай 
Окончательный состав. 5 января 2019 года вместо травмированного  в заявку был включён Чжан Лу.

Киргизия 
Окончательный состав был объявлен 27 декабря 2018 года. 2 января 2019 года вместо травмированного Виктора Майера в заявку был включён Павел Сидоренко.

Группа D

Ирак 
Окончательный состав. 30 декабря 2018 года Махди Камель был заменён на Мохаммеда Дауда.

Иран 
Окончательный состав.

Группа E

Катар 
Окончательный состав. 6 января 2019 года из-за травмы  был заменен на .

Саудовская Аравия 
Окончательный состав. 6 января 2019 года из-за травмы Салман аль-Фарадж был заменен на . 7 января 2019 года из-за травмы Абдулла аль-Хаибари был заменен на .

Ливан 
Окончательный состав.

Группа F

Оман 
Окончательный состав. 25 декабря 2018 года вместо травмированного Али аль-Хабси в заявку был включен .

Япония 
Окончательный состав. 19 декабря вместо травмированного Асано в заявку был включен Ёсинори Муто. 5 января 2019 года Сёя Накадзима в заявке был заменен на Такаси Инуи, а Хидэмаса Морита был заменен на Цукасу Сиотани

Узбекистан 
Окончательный состав.

Туркмения 
Окончательный состав.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница турнира на сайте АФК

2019
Кубок Азии по футболу 2019